Pacifier peut désigner :
 Pacifier, le cinquième album studio du groupe rock Shihad, lancé en 2002.

The Pacifier peut désigner :
 The Pacifier, un film américain, sorti en 2005.

Voir aussi 
 Pacifier: Live, le sixième album studio du groupe rock Shihad, lancé en 2003